Pureza
Ou ainda:
Pureza espiritual
Castidade
Guaraná Pureza

No cinema:
Pureza (1940), filme estrelado por Sarah Nobre
Pureza (2022), filme estrelado por Dira Paes

Purity

Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos